Batalla de Chesapeake, batalla naval de la Guerra d'Independència dels Estats Units (1781)
 Chesapeake Bay retriever, raça de gos cobrador originada als Estats Units
 Toponímia:
 Badia de Chesapeake, badia i estuari a l'oceà Atlàntic, a l'est dels Estats Units comprenent les costes de Virgínia i Maryland
 Chesapeake (Ohio)
 Chesapeake (Virgínia)
 Chesapeake (Virgínia de l'Oest)
 Chesapeake Beach, població dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Chesapeake City, població dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Chesapeake Ranch Estates-Drum Point, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland